Lavalle ou Lavallé peut faire référence à :

Patronyme 
 Alain Lavalle, réalisateur et scénariste français ;
 Christophe Lavalle (né en 1965), acteur et réalisateur français ;
 Jean Lavalle (1820-1880), auteur français d'ouvrages sur la viticulture et la botanique ;
 José Antonio de Lavalle y Arias de Savedra (1833-1893), historien, diplomate et homme politique péruvien ;
 José Antonio de Lavalle y Cortés (1734-1815), militaire et homme politique péruvien ;
 José María Lavalle (1902-1984), footballeur péruvien ;
 Juan Lavalle (1797-1841), militaire argentin ;
 Juan Bautista de Lavalle (1782-1851), général et homme politique péruvien ;
 Leonardo Lavalle (né en 1967), tennisman mexicain ;
 Victor LaValle (né en 1972), écrivain américain ;
 Víctor Lavalle (1911-1975), footballeur péruvien.

Toponymie

Argentine 
 Lavalle, localité argentine située dans la province de Catamarca, le département de Santa Rosa ;
 Lavalle, commune de la province de Corrientes ;
 Département de Lavalle, dans la province de Corrientes ;
 Département de Lavalle, dans la province de Mendoza ;
 Arrondissement (ou partido) de General Lavalle, dans la province de Buenos Aires ;
 Calle Lavalle, rue de Buenos Aires ;
 Plaza Lavalle, place de Buenos Aires ;
 Ricardo Lavalle, localité rurale du département de Realicó, dans la province de La Pampa

Uruguay 
 Ombúes de Lavalle, ville du département de Colonia.

Voir aussi 
 ;
La Valle, commune italienne ;
 ;
.